Alitta (geslacht), geslacht van borstelwormen uit de familie Nereididae
Alitta (plaats), plaats in Indonesië in het onderdistrict Mattiro Bulu (Pinrang)